

Persone 
 Aristotele Onassis – armatore greco
 Athina Onassis – ereditiera francese, figlia di Christina Onassis
 Christina Onassis – dirigente d'azienda statunitense, figlia di Aristotele Onassis
 Jacqueline Kennedy Onassis – first lady statunitense e successivamente moglie di Aristotele Onassis

Altro 
 Onassis – album degli Zaïko Langa Langa